Rodrigo Duterte (1945-), est un avocat et homme d'État philippin.
 Sara Duterte (1978-), est une femme politique philippine, fille de Rodrigo Duterte.